Sabathil ist der Familienname von:

 Ferdinand Sabathil (1856–1937), österreichischer Flötist und Komponist
 Gerhard Sabathil (* 1954), deutscher Europapolitiker und Diplomat